

Geografia 
Lago Huron – uno dei Grandi Laghi dell'America settentrionale
 Stati Uniti d'America
Huron – città della Contea di Fresno, California
Huron – capoluogo della Contea di Beadle, Dakota del Sud
Huron – città della Contea di Atchison, Kansas
Huron – charter township della Contea di Wayne, Michigan 
Huron – township della Contea di Huron, Michigan 
Huron – città della Contea di Wayne, New York
Huron – città della Contea di Erie, Ohio
Huron – fiume degli Stati Uniti d'America

Altro 
Uroni (Huron in inglese) o Wyandot – popolazione di nativi americani